Кувемпу, настоящие имя и фамилия — Куппали Венкатаппагуда Путтаппа (; 29 декабря 1904, Хирекодиге, Чикмагалур , Княжество Майсур (ныне Карнатака) — 11 ноября 1994, Майсур, Карнатака) — индийский , , , , писавший на языке каннада. Лауреат главной индийской национальной литературной и поэтической премии Джнянпитх (1967) и  (1955) и одной из высших гражданских государственных наград Индии Падма Бхушан (1958). Народный поэт Индии.

Биография 

Куппали Венкатаппагуда Путтаппа родился в туземном княжестве Майсур. Его отец и мать принадлежали к влиятельной кастовой группе оккалига. В 1920-х годах обучался в Майсурском университете, преподавал там же почти три десятилетия, был его вице-канцлером (1956—1960). Инициатор школьного обучения языке каннада. Социалист.

За вклад в литературу на языке каннада правительство штата Карнатака наградило его почётным званием Народный поэт (Rashtrakavi, 1964), а также наградой Жемчужина Карнатаки (Karnataka Ratna, 1992). Он автор гимна штата Карнатака.

Поэзия Кувемпу охватывает широкий круг тем — от любовной и пейзажной лирики до боевого политического стихотворения и философской поэмы.

Автор современной версии «Рамаяны» — «Шри Рамаяна Даршанам».

Избранные произведения 
Романы
 Kaanuru Heggadati / ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ (1936)
 Malegalalli Madumagalu / ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು (1967)

Сборники рассказов
 Sanyaasi Mattu Itare Kathegalu / ಸನ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು (1937)
 Nanna Devaru Mattu Itare Kathegalu / ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಥೆಗಳು (1940)
Эссе
 Malenaadina Chittragalu / ಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಗಳು (1933)
Рассказы и стихи для детей
 Bommanahalliya kindarijogi(1936)
 Mari vijnani(1947)
 Meghapura (1947)
 Nanna mane (1947)
 Nanna gopala
 Amalana kathe
 Sahasa pavana
 Modannana Tamma
 Narigaligeke Kodilla
 Haluru
 Panchajanya
 Prema Kashmira
 Anuttara : Premopanisattu
 Kutichaka
Другое
 Manujamatha Viswapatha
 Kavya Vihara
 Mantramangalya

Награды 
 Карнатака Ратна (1992)
 Падма Вибхушан (1988)
 Премия Джнянпитх (1967)
 Падма Бхушан (1958)
 премия Литературной академии Индии (1955)

Память 
 Имя Кувемпу сейчас носит государственный университет в городе Шивамогга, Карнатака, Индия.
 Google выпустил дудл, посвящённый 113-летию со дня рождения Кувемпу.

Примечания

Ссылки 
 Kuvempu
 Who is Kuppali Venkatappa Puttappa?

Детские писатели Индии
Детские поэты
Эссеисты Индии
Социалисты Индии
Народные поэты Индии
Поэты — авторы гимнов
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Майсурского университета